Rudice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Rudice, comune del distretto di Uherské Hradiště, nella regione di Zlín
Rudice, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale